De NBB-Beker 2015/16 was de 48e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. Donar Groningen was de titelverdediger. 

SPM Shoeters Den Bosch won de Beker door op 27 maart met 58–57 van Zorg en Zekerheid Leiden te winnen in de finale.

Wedstrijdschema

Finale
De finale werd voor het derde jaar op rij gespeeld in het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Het was de eerste keer dat Leiden en Den Bosch in een NBB-Bekerfinale tegen elkaar speelden. ZZ Leiden begon het duel als favoriet, op basis van hun eerste plaats in de DBL 2015-16 ten opzichte van de vierde plaats van Den Bosch.

In de laatste seconde van de wedstrijd leek Mohamed Kherrazi voor ZZ Leiden de winnende score uit een rebound te maken, maar de scheidsrechters oordeelden na het bekijken van video-beelden dat de score te laat was. Vervolgens werd de Beker aan SPM Shoeters uitgereikt, dat hiermee zijn derde prijs op rij won (na het kampioenschap en de Supercup in 2015).

Externe links 
  Officiële website Nederlandse basketbal bond

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2015
Basketbal in 2016